A nona edição do torneio de futebol dos Jogos Pan-americanos foi disputada na cidade de Caracas, de 15 a 27 de Agosto de 1983. Dez times divididos em três grupos disputaram a primeira fase, com o Brasil defendendo o título. Depois da fase preliminar, os campeões de cada grupo disputaram a fase final.

Fase Preliminar

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Fase Final

Premiação

Classificação final

|}

Ligações externas 
 

Pan
1983
Futebol